Александр Кульков:
 Кульков, Александр Алексеевич — российский учёный, профессор. Лауреат Государственной премии СССР
 Кульков, Александр Сергеевич (род. 1943) — советский баскетболист.